Brauen steht für:
die Augenbrauen, siehe Augenbraue
die Herstellung von Bier, siehe Bierbrauen

Brauen ist der Familienname folgender Personen:
Martin Brauen (Politiker) (1945–2018), Schweizer Politiker
Martin Brauen (* 1948), Schweizer Ethnologe und Museumsleiter
Yangzom Brauen (* 1980), Schweizer Schauspielerin

Siehe auch: